Carlos Alberto de Oliveira (advogado) — advogado e político português
 Carlos Alberto Caó de Oliveira — advogado, jornalista e político brasileiro
 Carlos Alberto de Oliveira Júnior — ex-futebolista brasileiro

Desambiguações de antropônimos